Александр Лёвин: Лёвин, Александр Иванович (1909—1948) — Герой Советского Союза.
 Лёвин, Александр Фёдорович (1922—2006) — Герой Советского Союза.